

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Bibliografia 
 

French Open 2006
French Open – gra mieszana